Хотел Београд може бити:
Хотел Београд (филм из 1998)
Хотел Београд (филм из 2019)
Хотел Београд (ТВ серија)